Miasta w USA:
 Plum Creek – jednostka osadnicza w stanie Wirginia, w hrabstwie Montgomery
Gminy w USA:
 Plum Creek (ang. Plum Creek Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Kossuth
 Plum Creek (ang. Plum Creek Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Mitchell
 Plum Creek (ang. Plum Creek Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Butler

Istnieje przynajmniej 166 potoków w USA, m.in.:
 Plum Creek (Itasca County, Minnesota)
 Plum Creek (Olmsted County, Minnesota)
 Plum Creek (Redwood County, Minnesota)
 Plum Creek (Stearns County, Minnesota)
 Plum Creek (Allegheny River)